Англи́йский сад:

 Одно из названий пейзажного парка:
 Английский сад (нем. Englischer Garten) — сад в Мюнхене.
 Английский сад (нем. Englischer Garten) — сад в Майнингене.
 Английский сад (нем. Englischer Garten) — сад в парке Пёнгенс в Ратингене.
 Английский сад (итал. Giardino Inglese (Palermo)) — сад в Палермо.

См. также 
 Английский парк